Da’an bezeichnet:

* Da’an (大安市), kreisfreie Stadt im Verwaltungsgebiet der Stadt Baicheng in der chinesischen Provinz Jilin;
 Da’an (Zigong) (大安区), Stadtbezirk der Stadt Zigong in der chinesischen Provinz Sichuan;
 Da’an (Taipeh) (大安區), Stadtteil der Stadt Taipeh in der Republik China auf Taiwan;
 Da’an (Taichung) (大安區), Bezirk der Stadt Taichung der Republik China auf Taiwan;
 Da’an (Guang’an) (大安镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Guang’an der Stadt Guang'an in der chinesischen Provinz Sichuan;
 Da’an (Lufeng) (大安镇), Großgemeinde in der Stadt Lufeng in der chinesischen Provinz Guangdong;
 Da’an (Ningqiang) (), Großgemeinde im Kreis Ningqiang der bezirksfreien Stadt Hanzhong in der chinesischen Provinz Shaanxi;
 Da’an (Anju) (大安乡), Gemeinde im Stadtbezirk Anju der Stadt Suining in der chinesischen Provinz Sichuan;
 Da’an (Longshan) (大安乡), Gemeinde im Kreis Longshan in der chinesischen Provinz Hunan;
 Da’an (Yongsheng) (大安彝族纳西族乡), Gemeinde der Yi und Naxi im Kreis Yongsheng in der chinesischen Provinz Yunnan.

Siehe auch:
 Daan